Я́ркко Пе́ттери И́ммонен (; , Рантасалми, Финляндия) — финский хоккеист, центральный нападающий. Обладатель золотой медали, лучший бомбардир и снайпер чемпионата мира по хоккею 2011 года — 12 очков (9+3) в 9 матчах. В настоящее время является игроком команды Юкурит выступающий в Финской лиги.

На драфте НХЛ 2002 года был выбран в 8-м раунде под общим 254-м номером командой «Торонто Мейпл Лифс». 3 марта 2004 года обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Достижения 
 Обладатель Кубка Гагарина 2010.

 Чемпион мира 2011.
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014.

Сборная Финляндии 

Яркко Иммонен неоднократно вызывался в сборную Финляндии для выступления на этапах Еврохоккейтура, а также на трех чемпионатах мира, на одном из которых (в 2011 году) в составе сборной стал чемпионом.
В 2014 году вошёл в состав Олимпийской сборной и завоевал с ней бронзовую медаль на играх в Сочи.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Статистика вбрасываний 
Вбр—Вбрасывания, ВВбр—Выиграно вбрасываний, %Вбр—Процент выигранных вбрасываний.

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК СаПКо
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК ЮП
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой